Катерина I (королева Наварри)
 Катерина I
Багатозначні терміни